

Sciences et techniques 
 Le caret est un graphème utilisé en informatique et en typographie.
 la notation caret est l'une des notations utilisées pour représenter les caractères de contrôle non affichables d'un terminal informatique.
 « Caret » est un autre nom vernaculaire de la Caouanne (Caretta caretta), une espèce de tortues de mer.
 Les fils de caret sont des fils de chanvre commis entre eux par torsion. Réunis entre eux par torsion les fils de caret constituent un toron, et les torons un cordage ou un câble.

Toponyme 
 L'îlet Caret est un îlot inhabité situé dans le Grand Cul-de-sac marin, au large de Sainte Rose (Guadeloupe, France).

Tortue (nom vernaculaire)